Jan de Lichte (bendeleider), een Vlaams (Zuid-Nederlands) crimineel en bendeleider
 Jan De Lichte (bier), een Belgisch bier
 De bende van Jan de Lichte (1957), een boek van Louis Paul Boon
 De Bende van Jan de Lichte (2017), een televisieserie naar het boek